Duvic est un patronyme porté notamment par :

 Bruno Duvic (1976-), journaliste français de radio ;
 Geo Duvic (1900-1968), écrivain français ;
 Patrice Duvic (1946-2007), anthologiste, écrivain, critique, scénariste et intervieweur français spécialisé en science-fiction, en fantastique et en horreur.
Georges Duvic (1956-), gynécologue et obstétricien français. 

C'est aussi un toponyme :
 est un village au bord du delta du Mississippi dans la paroisse de Plaquemine en Louisiane (États-Unis).

Homonymie de patronyme